Никола Богдановски (Панчево, 25. јануара 1999) македонски је фудбалер који тренутно наступа за Нови Пазар.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Спортисти из Панчева
Северномакедонски фудбалери
Фудбалери Радничког Београд
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Крилни играчи у фудбалу
Десни бекови у фудбалу